Impetuoso peut faire référence à:

 Impetuoso, un destroyer de la Regia Marina
 Impetuoso, un torpilleur d'escorte de la Regia Marina
 Impetuoso, un destroyer de la Marina Militare italianne